Alanah Rae, nome artístico de Elizabeth Collman (Freehold, 9 de fevereiro de 1988) é  uma atriz pornográfica e garota de programa norte-americana.

Começou a dançar em um clube de striptease da Carolina do Norte, antes de encontrar seu caminho na indústria pornô, em 2008, quando tinha 20 anos. Após vários trabalhos menores, conheceu Erik Everhard, que introduziu alguns trabalhos para Reality Kings, e apresentando à agência LA Direct Models.

Prêmio
 2013 AVN Award — indicada — Best All-Girl Group Sex Scene — Girlfriends 4

Ligações externas

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos